Éric Lacascade (né en 1959), comédien et metteur en scène de théâtre français ;
 Étienne Théodore Mondésir Lacascade (1841-1906), homme politique français ancêtre d'Eric Lacascade
 Suzanne Lacascade (1884-1966), une des premières romancières non-blanches à avoir publié en France.